UHT steht für:
 Ultra-High Temperature, englisch für ultrahochtemperiert, siehe Ultrahocherhitzung
 Unihockey-Team
 Universität Hang Tuah in Surabaya in Indonesien
 Unterstützungshubschrauber Tiger, siehe Eurocopter Tiger

Uht steht für:
 Unhextrium, derzeit hypothetisches chemisches Element mit der Ordnungszahl 163, siehe Erweitertes Periodensystem

UHT